Кальи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.

Население составляет 8998 человек (2008 г.), плотность населения составляет 40 чел./км². Занимает площадь 226 км². Почтовый индекс — 61043. Телефонный код — 0721.

Город расположен в 185 км от Рима и в 75 км от Анконы. 

Покровителем коммуны почитается святой Геронтий, празднование 9 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cagli.ps.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/ 

Города Италии
Коммуны провинции Пезаро-э-Урбино